Frauenstein, une commune d'Autriche
 Frauenstein, une ville de Saxe, Allemagne
 Frauenstein, un quartier de Wiesbaden, Allemagne